Sjoemovka (Kostroma) - plaats in de oblast Kostroma
 Sjoemovka (Koersk) - dorp in de oblast Koersk
 Sjoemovka (dorp, Smolensk) - dorp in de oblast Smolensk
 Sjoemovka (posjolok, Smolensk) - posjolok in de oblast Smolensk
 Sjoemovka (Oeljanovsk) - dorp in de oblast Oeljanovsk